Dit is de lijst met alle nationale olympische comités.

Huidige NOC's

Voormalige NOC's 

 Lijst van Nationale Olympische Comités